Wangchuk, aussi écrit Wangchuck ou Wangchug () est un nom personnel tibétain signifiant puissant (souverain), et correspondant au mot sanskrit Īśvara. Il est porté notamment par :

 Tashi Wangchuk (1985-), militant défendant l’enseignement de la langue tibétaine et prisonnier d'opinion tibétain ;
Dorji Wangchuk (né en 1967), tibétologue et bouddhiste
Jamyang Jamtsho Wangchuk , acteur bhoutanais
Jigme Wangchuk (1905-1952), noble du Bhoutan, roi du Bhoutan
Jigme Dorji Wangchuck (1929-1972), Drug Gyelpo du Bhoutan
Jigme Khesar Namgyel Wangchuck (1980-), Drug Gyelpo du Bhoutan
Jigme Singye Wangchuck (1955-), Drug Gyelpo du Bhoutan
Khandu Wangchuk (né en 1950), homme politique bhoutanais
Ugyen Wangchuck (1861-1926), roi bhoutanais
Wangchuk Dorje (1556-1603),  Karmapa

Références 

Prénom tibétain